Горо, Ґоро () — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, провінція Феррара.
 Габрє-под-Лимбарсько Горо (словен. Gabrje pod Limbarsko Goro) — поселення в общині Моравче, Осреднєсловенський регіон, Словенія.
 Заврх-под-Шмарно Горо (словен. Zavrh pod Šmarno Goro) — поселення в общині Медводе, Осреднєсловенський регіон, Словенія.
 Горо — населений пункт в Галанчозькому районі Чечні.

 Ямада Горо (яп. 山田 午郎, 3 березня 1894, Фукусіма — 9 березня 1958) — японський футболіст
 Режиналь Горо (фр. Réginal Goreux, нар. 31 грудня 1987, Сен-Мішель-де-л'Атталає) — бельгійський і гаїтянський футболіст.
 Міядзакі Ґоро (; 21 січня 1967, Токіо) — японський художник та режисер анімаційних фільмів.
 Горо Сергій Петрович  (1981—2017) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Горо Акеті - детектив з компьютерной гри Persona 5.